Аројо Кулебра има више значења:

 Аројо Кулебра (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Кулебра (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику